Snaith peut faire référence à : 
 Daniel Snaith alias Caribou (né en 1978), musicien de musique électronique canadien.
 Nina  Snaith (née en 1974), mathématicienne britannique.
 , ville du Royaulme-Uni.